Huntington Center, gratte-ciel à Columbus en Ohio
 Huntington Center, salle omnisports à Toledo en Ohio